Joanne (Frank Ifield), een album van Frank Ifield uit 1975
 Joanne (Lady Gaga), een album van Lady Gaga uit 2016
 Joanne (lied), een lied van Lil' Kleine uit 2020
 Joanne (artiest), een Nederlands artiest